Radio 1 kan syfta på:

Radio 1 (Upsala Nya Tidning + privata ägare) - en kommersiell radiostation som sände 1993-1997 på FM-frekvensen 106,5 i Uppsala (blev därefter City 106,5)
Radio 1 (MTG) – en kommersiell radiostation som sände 2011-2013 på FM-frekvensen 101.9 i Stockholm
Radio 1 (socialdemokratisk närradiostation) – var de svenska socialdemokraternas närradiostation i Stockholm under tidigt 1990-tal
Radio 1 (Norge) – en norsk radiostationskedja
BBC Radio 1 – en brittisk nationell radiostation